Pitomba is de naam van de volgende vruchtsoorten:
Eugenia luschnathiana, zie Pitomba (Eugenia luschnathiana)
Talsisia esculenta, zie Pitomba (Talisia esculenta)